Roncal hace referencia a varios artículos:

Valle de Roncal, en el Pirineo navarro y comarca de Navarra recorrido por el río Esca.
Roncal, nombre del municipio navarro, cabecera y capital del Valle de Roncal.
Queso Roncal, elaborado en el valle de Roncal y regulado por una denominación de origen.

Además 
Euskera roncalés, dialecto del euskera antiguamente hablado en el Valle de Roncal.
Junta de Roncal, tratado pasado en 1375 y todavía en vigor entre la Valle del Roncal y la valle del Barétous (en Béarn hoy Francia). Cada 13 de julio, los vecinos de los dos valles se reúnen a la frontera (en La-Pierre-Saint-Martin) y los representantes de la valle del Barétous regalan a los roncalés tres vacas.